Ла Ефихенија има више значења:

 Ла Ефихенија (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ефихенија, Лос Руисењор (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику